Таскан — заброшенное село в Ягоднинском районе Магаданской области.

Географическое положение 
Находится у места впадения реки Мылга в реку Таскан. К северу от села находится тайга, к югу — луга и поля. К востоку от Таскана расположено село Мылга. На запад из Таскана выходит автомобильная дорога на Ягодное.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ягоднинского района